Fali peut désigner :
 les Fali, une population du Cameroun
 les langues fali, des langues nigéro-congolaises, parlées au nord du Cameroun

Personnes 
 Fali Romero, footballeur espagnol.